Уикем () — фамилия.

Персоналии 
 Уикем, Коннор (род. 1993) — английский футболист, нападающий английского клуба «Сандерленд».
 Уикем, Кристофер (род. 1950) — британский историк-медиевист.
 Уикем, Мадлен (более известная как Софи Кинселла; род. 1969) — британская писательница.